Монтемайор-де-Пилилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 59,24 км². Население — 1001 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Покровителем города считается Святая Мария Магдалина.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web sobre Montemayor de Pililla
 Foro sobre el municipio
 Casa Rural de los Abuelos
 Diputación de Valladolid

Муниципалитеты Вальядолида